Jeffersonit ist die Bezeichnung für

* Jeffersonit, Varietät des Minerals Augit
 Jeffersonit, Varietät des Minerals Diopsid